William Black (1841-1898) – scrittore scozzese
 William Black (1871-1922) – attore statunitense del cinema muto
 Bill Black (1926-1965) – musicista statunitense
 William Kurt Black (1951) – avvocato, docente e autore statunitense